Gordaliza puede hacer referencia a:

 Gordaliza del Pino, municipio de la provincia de León;
 Gordaliza de la Loma, localidad del municipio de Bustillo de Chaves, en la provincia de Valladolid.